Madifushi ist der Name der geographischen Objekte:
 Madifushi (Meemu-Atoll), Insel im Mulaku-Atoll (Meemu-Atoll), Malediven
 Madifushi (Thaa-Atoll), Insel im Kolhumadulu-Atoll (Thaa-Atoll)
 Madifushi, Ort auf Madifushi (Thaa-Atoll)